|-
| (95901) 2003 HY22||||26 квітня 2003||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (95902) 2003 HL24||||28 квітня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95903) 2003 HC27||||27 квітня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (95904) 2003 HO29||||28 квітня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (95905) 2003 HE30||||28 квітня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (95906) 2003 HJ30||||28 квітня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (95907) 2003 HE31||||26 квітня 2003||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (95908) 2003 HX31||||28 квітня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95909) 2003 HN32||||28 квітня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95910) 2003 HE36||||27 квітня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (95911) 2003 HK39||||29 квітня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95912) 2003 HN40||||29 квітня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95913) 2003 HE41||||29 квітня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95914) 2003 HT41||||29 квітня 2003||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (95915) 2003 HM46||||28 квітня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95916) 2003 HU47||||30 квітня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95917) 2003 HM48||||30 квітня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95918) 2003 HQ48||||30 квітня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95919) 2003 HC51||||28 квітня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95920) 2003 HJ52||||30 квітня 2003||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (95921) 2003 HJ53||||30 квітня 2003||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (95922) 2003 HK54||||24 квітня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (95923) 2003 HN55||||27 квітня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (95924) 2003 JT3||||2 травня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95925) 2003 JF7||||1 травня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95926) 2003 JC9||||2 травня 2003||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (95927) 2003 JP9||||3 травня 2003||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (95928) 2003 JO13||||7 травня 2003||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (95929) 2003 JG14||||8 травня 2003||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (95930) 2003 JC16||||8 травня 2003||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (95931) 2003 JT16||||11 травня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (95932) 2003 JE17||||8 травня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95933) 2003 KF||2003 KF||20 травня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (95934) 2003 KM2||||22 травня 2003||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (95935) 2003 KU8||||25 травня 2003||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (95936) 2003 KG17||||26 травня 2003||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (95937) 2003 KY18||||28 травня 2003||Обсерваторія Джорджа||Дж. Деллінджер
|-
| (95938) 2003 KJ20||||31 травня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 95939 Тагнесланд (Thagnesland)||||30 травня 2003||Обсерваторія Столова Гора||Дж. Янґ
|-
| (95940) 2003 LT2||||1 червня 2003||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (95941) 2003 LX3||||5 червня 2003||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (95942) 2003 LU5||||4 червня 2003||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (95943) 2003 LY6||||9 червня 2003||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (95944) 2003 MN2||||23 червня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (95945) 2003 MG5||||26 червня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95946) 2003 MP7||||27 червня 2003||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (95947) 2003 NG1||||1 липня 2003||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (95948) 2003 OS7||||25 липня 2003||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (95949) 2003 OX18||||30 липня 2003||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (95950) 2003 OZ18||||30 липня 2003||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (95951) 2003 QG6||||18 серпня 2003||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (95952) 2003 QP12||||22 серпня 2003||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (95953) 2003 QV19||||22 серпня 2003||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| 95954 Bayzoltan||||23 серпня 2003||Обсерваторія Піскештето||К. Сарнецкі, Бріґіта Шіпоч
|-
| (95955) 2003 QX32||||21 серпня 2003||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (95956) 2003 RG12||||13 вересня 2003||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (95957) 2003 SU101||||20 вересня 2003||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (95958) 2003 SW167||||23 вересня 2003||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 95959 Ковадонґа (Covadonga)||||28 вересня 2003||Обсерваторія Ла Каньяда||Хуан Лакрус
|-
| (95960) 2003 SX282||||20 вересня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95961) 2003 UF185||||21 жовтня 2003||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 95962 Копіто (Copito)||||19 листопада 2003||Бегас||Х. Мантека
|-
| (95963) 2004 KE4||||16 травня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95964) 2004 KL6||||17 травня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95965) 2004 KP16||||27 травня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (95966) 2004 KW16||||27 травня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (95967) 2004 LZ3||||10 червня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95968) 2004 LR8||||12 червня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95969) 2004 LS8||||12 червня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95970) 2004 LT8||||12 червня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95971) 2004 LU8||||12 червня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95972) 2004 LX8||||12 червня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (95973) 2004 LQ16||||13 червня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95974) 2004 LU17||||14 червня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95975) 2004 LX17||||14 червня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95976) 2004 LY17||||14 червня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95977) 2004 LY21||||12 червня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (95978) 2004 LT22||||14 червня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95979) 2004 LZ25||||15 червня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95980) 2004 LE30||||14 червня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (95981) 2004 LK30||||13 червня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95982) 2004 MH6||||19 червня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (95983) 2004 MB7||||22 червня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (95984) 2004 NT1||||9 липня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95985) 2004 NV1||||9 липня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95986) 2004 NU2||||10 липня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (95987) 2004 NH3||||11 липня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95988) 2004 NJ4||||14 липня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95989) 2004 NT4||||9 липня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (95990) 2004 NC7||||11 липня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95991) 2004 ND7||||11 липня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95992) 2004 NF8||||11 липня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95993) 2004 NG10||||9 липня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95994) 2004 NB11||||10 липня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (95995) 2004 NC11||||10 липня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (95996) 2004 NR12||||11 липня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95997) 2004 NZ16||||11 липня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95998) 2004 NP17||||11 липня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95999) 2004 NX21||||15 липня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96000) 2004 NU22||||11 липня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

95900